Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 20 октября (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 24 ноября (2-й тур президентских выборов) 2002 года. В результате победу одержал Лусио Гутьеррес Борбуа от альянса Патриотической общественной партии «21 января» и Движения многонационального единства Пачакутик — Новая страна, получивший во втором туре 54,8 % голосов. В результате парламентских выборов Социал-христианская партия стала крупнейшей партией Национального конгресса, получив 24 из 100 мест парламента.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
2002 год в Эквадоре
Октябрь 2002 года
Ноябрь 2002 года